Амахак има више значења:

 Амахак, Ла Марома (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Амахак (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику